CS Audace Roma was een Italiaanse voetbalclub uit de hoofdstad Rome. De club werd opgericht op 15 oktober 1901 als sportclub en bestaat nog steeds in deze vorm onder de naam AS Audace. Momenteel is de club vooral actief in het boksen.

Geschiedenis
Audace werd opgericht in 1901 en fusioneerde in 1911 met Esperia Rome en nam de naam Audace-Esperia aan.

De club nam in 1912/13 voor het eerst deel aan het kampioenschap, dat nog in regionale groepen gespeeld werd. Samen met vijf andere clubs uit Rome nam de club deel aan het kampioenschap van Latium en werd derde achter SS Juventus Roma. Het volgende seizoen werd de club gedeeld vierde en daarna derde.

Na de Eerste Wereldoorlog ging het beter met de club en Audace plaatste zich voor het eerst voor de volgende ronde na een tweede plaats achter Fortitudo Roma. Daar waren Internazionale Napoli en Livorno de tegenstander, Livorno werd groepswinnaar en Audace was uitgeschakeld.

In 1921/22 moest de club eerst een kwalificatie spelen en won die glansrijk met 8-0 van Tiberis Roma. In de groepsfase werd de club zesde op negen clubs. Het volgende seizoen werd Audace al in de voorronde uitgeschakeld door Roman Football Club. Na één seizoen afwezigheid keerde Audace terug en liet inmiddels de naam Esperia vallen, maar kon ook nu geen potten breken, waardoor het volgende seizoen opnieuw kwalificaties gespeeld werden. Hierin won Audace van Roman en werd vierde in de groepsfase. Na dit seizoen fusioneerde de club met Alba en werd US Alba Audace.

Seizoenoverzicht

Wed = gespeelde wedstrijden; W = gewonnen wedstrijden; G = gelijke wedstrijden; V = verloren wedstrijden; DV = doelpunten voor; DT = doelpunten tegen; Ptn = Punten

Stamboom AS Roma

Roma
Sportclub in Rome